Prilepy kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Prilepy (ort i Belarus), Minsks voblast,

Tjeckien 

 Přílepy (ort i Tjeckien, Mellersta Böhmen), 
 Přílepy (ort i Tjeckien, Zlín), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar
Robotskapade Belarusförgreningar